Севастянівка — річка в Україні
 Севастянівка — село, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Севастянівка — зупинний пункт Шевченківської дирекції Одеської залізниці

Див. також 
 Велика Севастянівка
 Мала Севастянівка